Ису́пов — фамилия. Основная теория происхождения — от еврейского имени Йосеф (ивр. ‏יוסף‏‎). В X веке, во время завоевания Хазарского каганата русским князем Святославом, иудейское население Хазарии частично расселилось на территории Волжской Булгарии, востока Древнерусского государства, народов Мордвы и Буртасов. Среди них наиболее встречаемым было имя «Йосеф» — имя последнего хазарского царя. По прошествии сотен лет, переселенное из Хазарского каганата население ассимилировалось со славянами, образуя имена: Осип, Исуп и фамилии: Осипов, Исупов.

Первые известные ныне носители фамилии жили в XV веке на территории современных Московской и Кировской областей.

Известные носители 
 Исупов, Аким Петрович (1754—?) — российский государственный деятель, коллежский советник, вице-губернатор Могилёвской губернии.
 
 Григорий Исупов (? — 1590) — стрелецкий глава, представитель дворянского рода Исуповых.
 Исупов, Алексей (Алессио) Владимирович (1889—1957) — живописец, график.
 Исупов, Игнатий Филиппович — Георгиевский кавалер; майор; № 3673; 13 февраля 1823.
 Исупов, Игорь Михайлович — бывший главный редактор журнала Game.EXE.
 Исупов, Ипполит Савич — Георгиевский кавалер; подпоручик; № 4659; 25 декабря 1831.
 Исупов, Лев Николаевич (род. 1955) — советский футболист. Тренер, футбольный судья.
 Исупов, Михаил Савич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8001; 26 ноября 1848.
 Исупов, Николай Антонович — Герой Советского Союза.
 Исупов, Николай Филиппович (1938—1993) — советский футболист.
 Исупов, Пётр Акимович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7015; 4 декабря 1843.
 Исупов, Юрий Геннадьевич (род. 1957) — преподаватель, член Совета Федерации от Правительства Кировской области.

 Исупова, Людмила Михайловна (род. 1951) — певица, музыкант, композитор и преподаватель.
 Исупова, Ольга Генриховна (род. 1965) — российский социолог и демограф.

См. также 
 Исуповы — дворянский род.

Литература 
 
 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X в. — М.-Иерусалим,2000. ISBN 5-93273-126-5